|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Oelde

Weblinks 

 Denkmalliste A der Stadt Oelde

Oelde
!